Aufdenblatten kan syfta på:

Alfred Aufdenblatten (1897-1975), schweizisk längdskidåkare
Fränzi Aufdenblatten (född 1981), schweizisk alpin skidåkare